La Holland Open Software Conferentie és un esdeveniment realitzat als Països Baixos que reuneix anualment la comunitat de programari lliure.

Enllaços externs 
 Lloc web de la Holland Open Software Conferentie  

Esdeveniments del programari lliure